Wladimir Owtschinnikow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Owtschinnikow (Künstler) (* 1938), russischer Graffiti-Künstler
 Wladimir Olegowitsch Owtschinnikow (* 1970), russischer Speerwerfer
 Wladimir Pawlowitsch Owtschinnikow (* 1958), russischer Pianist